Живетьева — женская форма русской фамилия Живетьев. 

 Известные носители 
 Живетьева, Инна Александровна  (род. 1977) — российская писательница, работающая в жанре фэнтези. 
 Живетьева, Любовь Петровна  (1941—2014) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.